Vata může být:

vata z celulózy (například buničitá vata)
cukrová vata (sacharóza)
skelná vata (převážně křemičitany)
minerální vata (z vyvřelých hornin)

příjmení osob
Rudi Vata (* 1969) – albánský fotbalista